День науки:

  — День науки (последнее воскресенье января).
  — День науки (третье воскресенье апреля).
  — День науки (8 февраля).
 Международный день науки и гуманизма (он же День Дарвина) (12 февраля).
  — День работников науки (12 апреля).
  — День науки (12 июня).
  — День науки (третья суббота мая).
  — Всемирный день науки за мир и развитие (10 ноября).
  — Международный день женщин и девочек в науке (11 февраля).

Примечания

Ссылки 
 День белорусской науки